Makkai László (1914–1989) történész
Makkai László (1973–) görögkatolikus lelkész